Liu 
är ett vanligt kinesiskt släkt- eller efternamn. Det skrivs förenklat 刘, traditionellt 劉, pinyin Liú. Med utelämnade tontecken sammanfaller det i skrift med stt mindre vanligt namn som skrivs traditionellt och förenklat 柳, pinyin Liǔ.  
En person med det senare namnet är basketspelaren Liu Qing. De båda namnen har alltså något olika uttal men behandlas här liksom i övrigt i västerlandet tillsammans.

Den 31 december 2014 var 1345 personer folkbokförda i Sverige med efternamnet Liu.

Personer med efternamnet Liu
Personer utan angiven nationalitet är från Kina.Män Liu Bang (256 eller 247 f.Kr.–195 f.Kr.), kejsare, den förste av Han-dynastin
 Liu Bannong (1891–1934), språkvetare, översättare och poet
 Liu Bei (161–223), krigsherre, kejsare, grundade kungadömet Shu
 Liu Bingzhong (1216–1274), arkitekt och minister
 Liu Binyan (1925–2005), journalist, författare och dissident
 Liu Bocheng (1892–1986), general och kommunistisk politiker

 Liu Chao-shiuan (född 1943), taiwanesisk politiker i Kuomintangpartiet, premiärminister

 Liu Gang (född 1961), kinesisk-amerikansk matematisk fysiker och datavetare, tidigare studentledare
 Liu Guoliang (född 1976), bordtennisspelare

 Håkon Liu (född 1975), norsk filmregissör av taiwanesisk börd

 Liu Jianjun (född 1969), badmintonspelare

 Ken Liu (född 1976), amerikansk science fiction-författare

 Liu Ming-Huang (född 1984), taiwanesisk bågskytt

 Liu Qi (politiker) (född 1942), kommunistisk politiker, borgmästare i Peking
 Liu Qibao (född 1953), kommunistisk politiker, partichef i Sichuan

 Shaoang Liu (född 1998), ungersk skridskoåkare
 Shaolin Sándor Liu (född 1995), ungersk skridskoåkare
 Liu Shaoqi (1898–1969), kommunistisk politiker, folkrepublikens förste president
 Liu Shoubin (född 1968), tyngdlyftare
 Liu Song (snooker) (född 1983), snookerspelare

 Liu Wenhui (1895–1976), krigsherre i Sichuan

 Liu Xiang (idrottare) (född 1983), häcklöpare
 Liu Xiaobo (född 1955), litteraturvetare och regimkritiker
 Liu Xiaobo (idrottare) (född 1984), taekwondoutövare
 Liu Xinwu (född 1942), författare

 Liu Yunshan (född 1947), kommunistisk politiker

 Liu Zhenyun (född 1958), författare
 Liu Zhongqing (född 1985), freestyle-åkareKvinnor'''

 Liu (kejsarinna) (969–1033), gemål til kejsar Song Zhenzong
 Liu (regent) (död 349), kejsarinna av Östra Jin 
 Liu (Zhezong) (1079–1113), gemål till kejsar Song Zhezong

 Liu Ailing (född 1967), fotbollsspelare

 Liu Dong (född 1973), medeldistanslöpare

 Liu Hong (född 1987), kappgångare
 Liu Hongyu (född 1975), kappgångare
 Liu Huixia (född 1997), simhoppare

 Liu Jinli (född 1989), curlingspelare
 Joanne Liu (född 1965), kanadensisk läkare, professor
 Liu Jun (basketspelare) (född 1969)

 Liu Liping (född 1958), handbollsspelare
 Lucy Liu (född 1968), amerikansk skådespelare

 Liu Ou (född 1986), konstsimmare

 Liu Qing (född 1964), basketspelare

 Liu Shilan (född 1962), schackspelare
 Liu Shiwen (född 1991), bordtennisspelare

 Liu Wei (född 1969), bordtennisspelare

 Liu Xia (född 1979), judoutövare
 Liu Xianying (född 1977), skidskytt
 Liu Xiaotong (född 1990), volleybollspelare
 Liu Xuan (född 1979), gymnast
 Liu Xuqing (född 1968), softbollspelare

 Liu Yaju (född 1972), softbollspelare
 Liu Yanan (född 1980), volleybollspelare
 Liu Yandong (född 1945), kommunistisk politiker
 Liu Yang (astronaut) (född 1978), pilot och astronaut
 Liu Yaxin (född 1999), simmare
 Liu Yin (född 1981), curlingspelare
 Liu Ying (född 1974), fotbollsspelare
 Liu Yumei (född 1961), handbollsspelare
 Liu Yuxiang (född 1975), judoutövare

 Liu Zige (född 1989), simmare

Källor

Kinesiska efternamn